Het chemisch element fermium (Fm), met een atoommassa van 257,0951 u, bezit geen stabiele isotopen en wordt dus geclassificeerd als radioactief element. De 18 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halfwaardetijd (de meeste minder dan een uur).

In de natuur komt geen fermium voor: alle isotopen zijn synthetisch bereid in een laboratorium. De eerste ontdekte synthetische isotoop was 255Fm in de fall-out van een kernproef in 1952.

De kortstlevende isotoop van fermium is 242Fm, met een halfwaardetijd van ongeveer 0,8 milliseconden. De langstlevende is 257Fm, met een halfwaardetijd van 100,5 dagen.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element